Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Kansas 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6–2, 7–6.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Ann Kiyomura /  Candy Reynolds (quarti di finale)

 Mima Jaušovec /  Anne Smith (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Virginia Wade (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Kansas 1981